Matisse est un patronyme porté par :

 Henri Matisse (1869-1954), artiste-peintre, dessinateur et sculpteur français ;
 Pierre Matisse (1900-1989), marchand d'art français, fils du précédent ;
 Paul Matisse (1933-), sculpteur américain, fils du précédent ;
 Sophie Matisse (1965-), peintre américaine, fille du précédent.
 Auguste Matisse (1866-1931), peintre de la Marine et peintre verrier, homonyme des précédents.

Matisse désigne également :
 MATISSE, un instrument du VLTI au Chili.
 (8240) Matisse, un astéroïde.
 Matisse, un cratère à la surface de Mercure.
 'Henri Matisse', une rose.